Ковале́нко — українське прізвище, що походить від слова коваль. Станом на 2013 рік займало третє місце за поширенням в Україні та перше в багатьох районах за винятком західної частини країни

А 
 Коваленко Аліна Михайлівна (* 1992) — українська кіно- і телеакторка.
 Коваленко Алла Арестівна (1948) — президент корпорації «Бісквіт-Шоколад», генеральний директор Харківської бісквітної фабрики. Герой України.
 Коваленко Амфілофій Олексійович (? — ?) — український радянський діяч, міністр меблевої промисловості і столярних виробів Української РСР.
 Коваленко Анатолій Андрійович (1955) — доктор політичних наук, професор.
 Коваленко Анатолій Дмитрович (1905—1973) — український вчений у галузі механіки, професор, академік АН УРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР, лауреат Державної премії УРСР.
 Коваленко Анатолій Дмитрович (1921 — ?) — український радянський партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 9—11-го скликань. Член ЦК КПУ в 1976—1986 р.
 Коваленко Анатолій Федорович (1937—2000) — український науковець, лікар-стоматолог, доктор медичних наук, професор.
 Коваленко Анатолій Якович (1919—2008) — капітан Радянської армії, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Андрій Коваленко:
 Коваленко Андрій Анатолійович (* 1988) — український футбольний арбітр.
 Коваленко Андрій Валерійович (* 1970) — радянський, білоруський та російський футболіст, півзахисник та нападник.
 Коваленко Андрій Вікторович (* 1976) — український художник, живописець-монументаліст, станковіст, іконописець, член Національної спілки художників України.
 Коваленко Андрій Володимирович (* 1949) — довголітній голова Крюківської районної ради Кременчука, почесний громадянин Кременчука.
 Коваленко Андрій Миколайович (1970, Балаково) — радянський та російський хокеїст.
 Коваленко Андрій (1970) — австралійський гравець з водного поло і тренер
 Коваленко Анна Миколаївна (* 1991) — українська громадська активістка, журналістка, сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану.
 Коваленко Артемій Олександрович (* 1987) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Б 
 Коваленко Богдан
 Коваленко Богдан Русланович (1994) — український футболіст.
 Коваленко Богдан Сергійович (1998—2020) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Боженна (1924, Київ — 2016) — українська письменниця, журналістка, громадська діячка з Австралії.
 Коваленко Борис Львович (1903–1937) — український літературознавець, критик.

В 
 Коваленко Вадим Федорович (1907—1989) — український радянський науковець в області електроніки та теплофізики, лауреат Ленінської премії.
 Коваленко Валентин (* 1975) — узбецький футбольний арбітр, арбітр ФІФА з 2002 року.
 Коваленко Валентин Васильович (* 1952) — український правознавець. Генерал-лейтенант міліції. Доктор юридичних наук.
 Коваленко Валентина Іванівна (* 1946) — українська співачка (сопрано), народна артистка України.
 Коваленко Валентина Миколаївна (* 1949) — лікар-токсиколог, доктор біологічних наук, професор.
 Коваленко Валентина Михайлівна (* 1964) — український політик, поетеса, прозаїк, літературознавець.
 Коваленко Валерій Іванович (* 1968) — радянський, російський та український футболіст, захисник.
 Коваленко Василь (1899—1932) — військовий і громадський діяч; хорунжий Армії УНР. Учасник бою під Крутами.
 Коваленко Василь Наумович (1920—1987) — Герой Радянського Союзу.
 Коваленко Василь Петрович (1938–1993) — український журналіст, поет, профспілковий діяч.
 Коваленко Веніамін Дмитрович (1923—2014) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.

 Коваленко Віктор Володимирович (* 1950) — український тренер з вітрильного спорту, тренер національних збірних України, Австралії, Португалії, Бразилії у класі «470».
 Коваленко Віталій Петрович (1940—2011) — доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік Академії вищої школи України.
 Коваленко Віталій Самуїлович (нар. 1938) — радянський футболіст, нападник.

Г 
 Коваленко Гаїна Симонівна (1905, Київ — 1989, Київ) — українська перекладачка.
 Коваленко Георгій Єфремович (1909—1991) — радянський діяч, голова виконавчого комітету Брянської, Грозненської та Владимирської обласних рад депутатів трудящих. Депутат Верховної Ради СРСР 2—4-го скликань.
 Коваленко Георгій Іванович (1968) — протоієрей, директор громадської організації «Відкритий православний університет Святої Софії Премудрості».

 Коваленко Григорій Степанович (1902—1968) — український радянський діяч, керуючий Української республіканської контори Держбанку СРСР (1955—1968).

Д 
 Коваленко Данило Петрович (1900—1992) — радянський російський архітектор, заслужений архітектор РРФСР.
 Коваленко Денис Геннадійович (1994—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Коваленко Денис Сергійович (* 1991) — український спортсмен, веслувальник на байдарках та каное.
 Коваленко Дмитро Віталійович (* 1967) — заслужений енергетик України
 Коваленко Дмитро Анатолійович — капітан 1-го рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Дмитро Геннадійович (1977, Київ) — український та американський футболіст, півзахисник.
 Коваленко Дмитро Тимофійович (* 1957) — український музикант (трубач), педагог. Заслужений артист України.

Е 
 Коваленко Едуард Вікторович (* 1968) — проросійський колаборант та колишній учасник «Української Національної Асамблеї».

Є 
 Коваленко Євген Володимирович (* 1948) — український музикант і композитор, художній керівник вокально-інструментального ансамблю «Кобза».
 Коваленко Євгеній Олегович (* 1992) — український футболіст, півзахисник українського клубу «Металург» (З).
 Коваленко Євген Сергійович — полковник Збройних сил України.
 Коваленко Євгенія Іванівна (* 1940) — кандидат педагогічних наук, професор
 Коваленко Єгор Олександрович (* 1991) — український футболіст.

І 
 Коваленко Іван Маркович (1923—2004) — новатор виробництва в нафтогазодобувній промисловості, буровий майстер. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Коваленко Іван Микитович (1899 — ?) — український радянський діяч, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання.
 Коваленко Іван Олександрович (* 1927) — заслужений працівник сільського господарства Української РСР, 1-й секретар Криничанського районного комітету КПУ Дніпропетровської області.
 Коваленко Іван Олександрович (* 1999) — український футболіст, захисник.
 Коваленко Іван Пантелеймонович (1887—1947) — український науковець та громадський діяч, засновник Маріупольського краєзнавчого музею.
 Коваленко Іван Тимофійович (1931 — ?) — новатор виробництва, бригадир котельників-складальників. Герой Соціалістичної Праці.
 Коваленко Іван Юхимович (1919—2001) — український поет-шістдесятник, політв'язень.
 Коваленко Ігор Вікторович ( 1988) — український шахіст, представник Латвії від 2013 року, гросмейстер від 2011 року.
 Коваленко Ігор Леонідович — доктор технічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020
 Коваленко Ігор Миколайович
 Коваленко Ігор Миколайович (1935—2019) — український математик.
 Коваленко Ігор Миколайович ( 1977) — декан факультету агротехнологій та природокористування СНАУ, доктор біологічних наук.
 Коваленко Ігор Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Ілля Олександрович (. 1990) — український футболіст, півзахисник.

 Коваленко Ірина Валеріївна ( 1982) — українська музикантка, вокалістка гурту «ДахаБраха». Акторка київського театру «Дах».
 Коваленко Ірина В'ячеславівна ( 1986) — українська легкоатлетка-стрибунка у висоту; майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонка світу серед дівчат і серед юніорок; чемпіонка України.

К 
 Коваленко Катерина Андріївна (* 1920) — актриса; народна артистка УРСР.
 Коваленко Катерина Василівна (1918 — ?) — селянка, голова сільської ради. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.
 Коваленко Катерина Сергіївна (1921—2006) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Коваленко Костянтин Анатолійович (* 1989) — український журналіст і громадський діяч, автор журналістських розслідувань.
 Коваленко Костянтин Валерійович (* 1975) — радянський, білоруський та російський футболіст, нападник та півзахисник.
 Коваленко Костянтин Петрович (* 1986) — український футболіст, захисник клубу «Оболонь-Бровар».
 Коваленко Костянтин Степанович (1914—1971) — ректор Одеського політехнічного інституту; начальник ЦСУ при Раді Міністрів УРСР (1969—1971). Депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го і 8-го скликань.
 Коваленко Ксенія Олексіївна (* 1995) — російська футболістка, нападниця російського клубу ЦСКА (Москва) і збірної Росії.

Л 

 Коваленко Лідія Борисівна (1936—1993) — український журналіст, дослідник Голодомору.
 Коваленко Любов Григорівна — перший заступник генерального директора Національного музею-садиби М. І. Пирогова, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Коваленко Любов Михайлівна (1923-2003) — українська письменниця.
 Коваленко Людмила Іванівна (1898—1969) — українська письменниця, драматург, перекладачка, радіожурналістка, член ОУП «Слово».
 Коваленко Людмила Вікторівна (* 1989) — українська легкоатлетка, спеціаліст з бігу на довгі дистанції, призерка чемпіонатів Європи.

М 
 Коваленко Максим Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Коваленко Максим Вікторович (* 1982) — доцент з неорганічної хімії та керівник групи функціональних неорганічних матеріалів Федеральної вищої технічної школи Цюриху.
 Коваленко Максим Володимирович (1974) — український дипломат.
 Коваленко Максим Миколайович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Максим Олександрович (* 2002) — український футболіст, воротар клубу «Металіст 1925».
 Коваленко Марія Володимирівна (1873—1950) — оперна співачка, заслужена артистка УРСР.
 Коваленко Микола Васильович (1887–1956) — український поет.
 Коваленко Микола Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Микола Миколайович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Коваленко Микола Митрофанович (* 1941) — 1-й секретар Баришівського райкому КПУ, голова Баришівської райради Київської області. Народний депутат України 1-го скликання.
 Коваленко Микола Павлович (. 1937) — український учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.
 Коваленко Микола Степанович (1928 — ?) — радянський військовий діяч, генерал-полковник, начальник Політуправління Центральної групи військ. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Коваленко Михайло Іванович (1872—1918) — політичний діяч, депутат Державної Думи 4-го скликання.
 Коваленко Михайло Іванович (1914—2001) — новатор сільськогосподарського виробництва, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.
 Коваленко Михайло Степанович (1888—1954) — американський математик та астроном.

Н 
 Коваленко Надія Дмитрівна (. 1927) — учителька, методист, просвітниця, письменник, діяч українського національно-демократичного руху.
 Коваленко Надія Іванівна (* 1956) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Коваленко Надія Костянтинівна (. 1937) — українська мікробіолог, доктор біологічних наук, професорка, член-кореспондент Національної академії наук України.
 Коваленко Назар Вікторович (. 1987) — український спортсмен-легкоатлет, спеціалізується в спортивній ходьбі. Срібний призер Універсіади у Казані.
 Коваленко Неоніла Василівна (1928 — ?) — депутат Верховної Ради СРСР 7-го скликання.
 Коваленко Ніна Федорівна (* 1943) — депутат Верховної Ради СРСР 8-го скликання.

О 
 Коваленко Оксана Степанівна (1817 — ?) — подруга дитинства Тараса Шевченка, перше кохання поета.
 Коваленко Олег Ігорович (нар. 1988) — український футболіст.
 Коваленко Олег Миколайович (1980—2016) — підполковник СБУ, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Олег Миколайович (1984—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Олександра (* 2001) — українська плавчиня-синхроністка.
 
 Коваленко Олександр Анатолійович (* 1978) — молдовський та російський футболіст, захисник.
 Коваленко Олександр Власович (1909—1987) — радянський державний і партійний діяч. Двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Коваленко Олександр Миколайович (1856 — не раніше 1916) — російський воєначальник. Генерал-лейтенант Російської імператорської армії.
 Коваленко Олексій (нар. 1946) — український художник в США (Сієтл, штат Вашингтон).
 Коваленко Олексій Григорович (* 1938) — український вчений-вірусолог.
 Коваленко Олексій Володимирович (1976—2022) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Олексій Олександрович — вальцювальник цеху АТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“ імені А. Ф. Кузьміна», заслужений металург України.
 Коваленко Олексій Сергійович — заслужений діяч мистецтв України.
 Коваленко Олена Дмитрівна (1927—2000) — актриса, педагог, диктор Українського радіо, народна артистка України (1997).
 Коваленко Олена Едуардівна (* 1959) — ректор Української інженерно-педагогічної академії (з 2002 року).
 Коваленко Олена Олександрівна — українська науковиця, фахівець у галузі трудового права, доктор юридичних наук, професор.
 Коваленко Олесь Іванович (1945—2012) — український перекладач.
 Коваленко Онисим Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

П 
 Коваленко Петро (1891—†після 28 листопада 1924) — військовий і громадський діяч, сотник Армії УНР.
 Коваленко Петро Данилович (1918—1993) — Герой Радянського Союзу.
 Коваленко Петро Іванович
 Коваленко Петро Іванович (1909—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Коваленко Петро Іванович — доктор технічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук.
 Коваленко Петро Миколайович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Поліна Іванівна (1911—1975) — 1-й заступник міністра охорони здоров'я Української РСР. Доктор медичних наук, професор. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Коваленко Прохор Тихонович (1884—1963) — український актор.

С 
 Коваленко Світлана Вікторівна — начальник підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні; заслужений лікар України.
 Коваленко Світлана Володимирівна (*1973) — українська співачка, економіст, педагог, громадська діячка.
 Коваленко Світлана Олексіївна (1927—2007) — радянський і російський літературознавець.
 Коваленко Семен Дмитрович (1924—1981) — український радянський живописець.

 Коваленко Сергій Станіславович (* 1956) — український науковець, видавець та громадсько-політичний діяч, кандидат технічних наук.
 Коваленко Сидір (?—1685) — козацький діяч доби Руїни. Брацлавський (1667, 1675), кальницький (1671), корсунський (1676) полковник.
 Коваленко Степан Ігнатович (1855-?) — український селянин, депутат III Державної думи Російської імперії

Ф 
 Коваленко Федір Якимович (1866—1919) — громадський діяч, засновник першої картинної галереї на Північному Кавказі.

Ю 
 
 Коваленко Юрій Андрійович (1931—2004) — український художник.

Див. також 
 
 
 Ковалевський

Примітки